Григо́рий Кайда́нов:
 Кайданов, Григорий Геннадьевич (1903—1990) — советский военный инженер-механик, инженер-контр-адмирал (1944).
 Кайданов, Григорий Зиновьевич (род. 1959) — советский и американский шахматист.